De UEFA Super Cup 2021 was de 46e editie van de UEFA Super Cup. Chelsea, winnaar van de UEFA Champions League 2020/21, nam het op tegen Villarreal, winnaar van de UEFA Europa League 2020/21. De wedstrijd werd gespeeld op 11 augustus 2021 in Windsor Park in Belfast.

Chelsea won voor de tweede keer de Supercup door met strafschoppen van de Spaanse club te winnen. Na 120 minuten stond het 1-1, door treffers van Hakim Ziyech (Chelsea) en Gerard Moreno (Villarreal). Moreno werd ook uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd.

Teams

Wedstrijd

Wedstrijdverslag

Wedstrijddetails 

Supercup voetbal in 2021
UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 2020/21
Chelsea FC
Villarreal CF
Sportevenement in Belfast
Voetbal in Noord-Ierland
Voetbalwedstrijd in het Verenigd Koninkrijk